Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville () — компьютерная игра в жанре шутер от третьего лица, разработанная компанией PopCap Games и изданная компанией Electronic Arts как отдельная игра для Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One 18 октября 2019 года, а 19 марта 2021 года стала доступна для Nintendo Switch.

Геймплей 
Подобно своим предшественникам, игра представляет собой шутер от третьего лица, где игроки берут под свой контроль растений или зомби либо в кооперативном, либо в многопользовательском режиме игры. В игре представлено 23 настраиваемых классов игрового процесса, шесть из которых являются новыми для франшизы, и они подразделяются на четыре группы: атакующие, защитники, поддержка или рой. Каждый лагерь также имеет новый класс командной игры, который позволяет игрокам одного класса комбинировать формы, когда они сражаются с врагами. Игроки могут соревноваться друг с другом в различных конкурентных многопользовательских режимах, включая режим Turf Takeover и вариант командного смертельного матча Team Vanquish. В игре также есть несколько открытых зон «игрок против окружающей среды», которые позволяют игрокам исследовать, находить предметы коллекционирования и выполнять квесты. Локальный многопользовательский режим с разделенным экраном также доступен для всех режимов игры.

Разработка 
Издатель Electronic Arts подтвердил разработку нового шутера Plants vs. Zombies в мае 2019 года. Альфа-тестирование игры под кодовым названием «Picnic» было проведено в начале августа. Игра была официально анонсирована и выпущена в раннем доступе 4 сентября 2019 года. Игроки, которые приобрели Издание Основателя, получили регулярные обновления контента до полного запуска игры (18 октября 2019 года) и косметические предметы.

Критики 

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville получила положительные отзывы. Destructoid дал игре на PS4 7.5/10, сказав об игре «Battle for Neighborville не превзошла ожиданий, но это простая и весёлая игра, я рад, что она была одобрена». Game Revolution дал 3 звёзд из 5 и сказал «К сожалению, кроме предложенного мощного PvE и уникальных новых персонажей, большинство других изменений, которые были сделаны в Battle for Neighborville — не к лучшему».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2019 года
Шутеры от третьего лица
Геройские шутеры
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts